Радофинниково:

 Радофинниково — посёлок в Лисинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.
 Радофинниково — станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.